«Глонасс-К» (наименование по ОКР «Ураган-К») — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, разработанная компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва. Является 3-м поколением спутников этой серии (1-е поколение — «Глонасс», 2-е поколение — «Глонасс-М»). От спутников предыдущей серии отличаются гарантийным сроком активного существования в 10 лет, уменьшенной массой, негерметичным исполнением и иными усовершенствованиями.

Запуск первого спутника успешно произведён 26 февраля 2011 года с космодрома «Плесецк».

Тактико-технические характеристики и отличия от «Глонасс-М» 
Космические аппараты «Глонасс-К» строятся на базе негерметичной платформы «Экспресс 1000». На корпус в форме параллелепипеда устанавливается бортовая аппаратура, способная работать в условиях открытого космоса. Отсутствие гермоконтейнера позволило уменьшить массу спутника до 935 кг (против КА «Глонасс-М» — 1415 кг). Мощность системы электропитания увеличена до 1,6 кВт. Кроме того, на «Глонасс-К» устанавливается аппаратура международной системы спасения терпящих бедствие Коспас-Сарсат.

Другие характеристики:
 гарантированный срок активного существования — 10 лет («Глонасс» — 3, «Глонасс-М» — 7).
 новые навигационные сигналы в формате CDMA, совместимые по формату с системами GPS/Galileo/Compass, которые значительно облегчат разработку мультисистемных навигационных приборов.
 за счёт добавления CDMA сигнала в диапазоне L3, точность навигационных определений в формате ГЛОНАСС повысится вдвое по сравнению со спутниками «Глонасс-М».
 выводится — с космодрома «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Начиная с аппарата № 17Л, будет запускаться усовершенствованный Глонасс-К, оборудованный улучшенными атомными часами и передатчиками сигналов L1/L2 с кодовым разделением.

Производители оборудования 
В разработке КА «Глонасс-К» помимо ОАО ИСС участвуют:
 ОАО «Российский институт радионавигации и времени». Отвечает за бортовое синхронизирующее устройство;
 ОАО «Российские космические системы». Изготовляет бортовой информационно-навигационный комплекс и другое оборудование;
 ОАО «Системы прецизионного приборостроения»: специальное бортовое оборудование.

Программа разработки и новые сигналы 

В настоящий момент планируются к разработке несколько версий новых спутников «Глонасс-К». 26 февраля 2011 года был успешно запущен первый КА «Глонасс-К1», на котором будут отрабатываться технические решения для новых аппаратов; всего будут запущены два КА «Глонасс-К1». В процессе испытаний будет тестироваться новый открытый сигнал ГЛОНАСС в формате CDMA в диапазоне L3.

Запуск многофункционального спутника «Глонасс-К2» планируется в 2022 году с космодрома Плесецк на ракете «Союз-2» или с Восточного на носителе «Ангара», масса аппарата составит около 1800 кг (вдвое больше, чем у «Глонасс-К1»), он будет передавать девять навигационных сигналов. В спутниках дополнительно появятся два открытых сигнала в диапазонах частот L1 и L2. С 2017 года планируется разработка «Глонасс-КМ», в котором предположительно будет использоваться до 7 сигналов в формате CDMA. Запуск первого спутника намечен на 2025 год.

Результатом программы модернизации спутников и наземных комплексов управления станет увеличение точности навигационных определений системы ГЛОНАСС в 2—2,5 раза, что составит порядка 2,5—2,8 м для гражданских потребителей.

В 2019 году было сокращено финансирование федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012—2020 годы» на 12,9 млрд рублей, что отчасти объясняется невозможностью серийного изготовления космических аппаратов «Глонасс-К» «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения». Вместе с тем были увеличены на 7,05 млрд рублей расходы на мероприятия по развитию ГЛОНАСС.

Список запусков 
Первый запуск спутника «Глонасс-К» («Глонасс-К1» № 11) состоялся 26 февраля 2011 года с космодрома «Плесецк».

В начале апреля 2011 года, специалисты ИСС завершили проверку обеспечивающих систем этого КА. Результаты испытаний показали, что все обеспечивающие системы спутника работают без замечаний.

Хотя лётные испытания КА Глонасс-К1 будут продолжаться в течение двух лет, уже в мае 2011 года будет начато экспериментальное использование космического аппарата по целевому назначению.

Иллюстрации 
Фотографии спутника с CeBIT 2011 в Ганновере:

Примечания

См. также 
 Глонасс-М — 2-е поколение
 Глонасс-К2 — 3-е поколение
 Глонасс-КМ — перспективный проект

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

ГЛОНАСС
Навигационные спутники
Объединённая ракетно-космическая корпорация
Экспресс (спутниковая платформа)
Космические аппараты по алфавиту